Archaeoprion quadricristatus är en ringmaskart som beskrevs av Mierzejewski 1975. Archaeoprion quadricristatus ingår i släktet Archaeoprion, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
quadricristatus